Zarafa peut désigner :

 La girafe offerte à Charles X par Méhémet Ali au début du , appelée « Zarafa » a posteriori.
 Zarafa, une sculpture mise en place sur la Canebière à Marseille.
 Zarafa, un film d'animation français de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie mettant en scène la girafe précédente, sorti en 2012.
 Zarafa, un logiciel de messagerie fonctionnant sous Linux.